Чемпіонат Сан-Марино з футболу 2012—2013 — 28-й сезон чемпіонату Сан-Марино з футболу. Чемпіонський титул вдруге здобув клуб Тре Пенне.

Учасники

Регулярний сезон

Група А

Група B 

Примітки: 
1. Клуб Ла Фіоріта взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2013—2014 як переможець Кубку Сан-Марино 2012—2013.

Позначення:

Результати

Плей-оф

Перший раунд 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|6 травня 2013

|}

Другий раунд 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|10 травня 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|11 травня 2013

|}

Третій раунд 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|13 травня 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|14 травня 2013

|}

Четвертий раунд 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|17 травня 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|18 травня 2013

|}

П'ятий раунд 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|23 травня 2013

|}

Фінал 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|27 травня 2013

|}

Посилання 
 Чемпіонат Сан-Марино на soccerway 

2012—2013
Сан-Марино
Сан-Марино